Юрий Васильевич Кушна́рь (род. 2 августа 1956, Благовещенск) — российский государственный и политический деятель.

С 23 октября 2014 года по 23 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.

С 14 декабря 2011 года по 23 октября 2014 года — депутат Законодательного Собрания Амурской области VI созыва, избранный по списку партии «Единая Россия». С 18 сентября 2016 года — депутат Законодательного Собрания Амурской области VII созыва, избранный в одномандатном округе и выдвинутый партией «Единая Россия».

Биография 
Родился 2 августа 1956 года в городе Благовещенске.

В 1980 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА). 

С 1980 до 1983 года работал инженером узла радионавигации аэропорта города Зеи (Амурская область). С 1983 по 1987 годы занимал должность первого секретарь Зейского райкома ВЛКСМ. После до 1990 года был заместителем начальника Зейского ГРОВД. С 1990 по 1991 годы Кушнарь имел пост заместителя председателя Зейского горисполкома.

С 1991 по 1997 годы работал в банковском бизнесе. В этот же период (в 1994 году) окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).

С 1997 по 1998 годы — заместитель главы Администрации Амурской области.

В 1998 году стал руководителем аудиторской компании ООО «Аудит-проект».

Принял участие в выборах в Законодательное Собрания Амурской области VI созыва по списку партии «Единая Россия», был 2 номером в региональной группа № 32 (Сковородинская районная). Изначально избран не был, однако далее занял вакантное место отказавшегося от мандата Алексея Тарасова (который был 1 номером в этой региональной группе). Вошёл в состав фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании региона.

В октябре 2014 года сложил полномочия сенатора от законодательной власти Амурской области сложил с себя Павел Масловский. Спикер амурского парламента Константин Дьяконов выдвинул на освободившийся мандат Юрия Кушнаря. Также свою кандидатуру выдвинул член фракции ЛДПР в заксобрании Денис Чубаров. В итоге 22 депутата проголосовали за Кушнаря, Чубарову достались 12 голосов. Сразу после объявления итогов Дьяконов подписал постановление о наделении Кушнаря новыми полномочиями представителя законодательной власти области в верхней палате российского парламента. 17 ноября 2014 года Заксобрание Приамурья сняло с нового сенатора депутатские полномочия регионального парламентария c 23 октября 2014 года.

С 23 октября 2014 года по 23 сентября 2016 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти Амурской области. С 1 марта 2016 года по 23 сентября 2016 года занимал должность заместителя  председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В 2016 году выдвинут амурским региональным отделением «Единой России» на должность депутата Законодательного Собрания Амурской области. Избран депутатом заксобрания, победив в Сковородинско-Магдагачинского одномандатном округе, набрав 4 048 или 30,56 % голосов избирателей. В связи с этим 28 сентября 2016 года Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Юрия Кушнаря в качестве сенатора с 23 сентября 2016 года.

26 сентября 2016 года назначен председателем комитета Законодательного Собрания по вопросам экономики и собственности области.

С 20 декабря 2016 года Юрий Кушнарь также назначен заместитель председателем Законодательного Собрания, тем самым совмещая две должности.

Несмотря на то, что его политическая карьера связана с партией «Единая Россия», в самой партии не состоит, а является её сторонником.

Семья 
Женат.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Законодательного собрания Амурской области
Выпускники Национального авиационного университета
Выпускники МГЮА
Первые секретари районных комитетов ВЛКСМ
Депутаты городских советов РСФСР